HMS Engadine je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Engadine (1911) 
 HMS Engadine (1941) 

Engadine